Greda (gmina Gradiška) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Gradiška
 Greda (gmina Šipovo) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Šipovo

 Greda (żupania sisacko-moslawińska) – wieś w Chorwacji, w żupanii sisacko-moslawińskiej, w mieście Sisak
 Greda (żupania varażdińska) – wieś w Chorwacji, w żupanii varażdińskiej, w gminie Maruševec
 Greda (żupania zagrzebska) – wieś w Chorwacji, w żupanii zagrzebskiej, w mieście Vrbovec
 Gmina Babina Greda – gmina we wschodniej Chorwacji, w żupanii vukowarsko-srijemskiej
 Greda Breška – wieś w Chorwacji, w żupanii zagrzebskiej, w mieście Ivanić-Grad
 Sopjanska Greda – wieś w Chorwacji, w żupanii virowiticko-podrawskiej, w gminie Sopje
 Greda Sunjska – wieś w Chorwacji, w żupanii sisacko-moslawińskiej, w gminie Sunja
 Donja Greda – wieś w Chorwacji, w żupanii zagrzebskiej, w gminie Rugvica
 Blinjska Greda – wieś w Chorwacji, w żupanii sisacko-moslawińskiej, w gminie Sunja
 Gornja Greda – wieś w Chorwacji, w żupanii zagrzebskiej, w gminie Brckovljani
 Visoka Greda – wieś w Chorwacji, w żupanii brodzko-posawskiej, w gminie Vrbje
 Zlatna Greda – wieś w Chorwacji, w żupanii osijecko-barańskiej, w gminie Bilje
 Gabajeva Greda – wieś w Chorwacji, w żupanii kopriwnicko-kriżewczyńskiej, w gminie Hlebine

 Crvena Greda – szczyt w paśmie Durmitor, w Górach Dynarskich, położony w Czarnogórze
 Sedlena Greda – szczyt w paśmie Durmitor, w Górach Dynarskich, położony w Czarnogórze
 Boljska Greda – szczyt w paśmie Durmitor, w Górach Dynarskich, położony w Czarnogórze
 Uvita Greda – szczyt w paśmie Durmitor, w Górach Dynarskich, położony w Czarnogórze

 Velika Greda – wieś w Serbii, w Wojwodinie, w okręgu południowobanackim, w gminie Plandište